Bresges ist der Familienname folgender Personen:

 André Bresges (* 1971), deutscher Physikdidaktiker
 Ernst Bresges (1853–1938), deutscher Unternehmer
 Walther Bresges (1882–1961), deutscher Unternehmer